Municipio de Stewarts Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stewarts Creek (condado de Harnett, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Harnett.
 Municipio de Stewarts Creek (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.